Сольцы — топоним:

 Сольцы — город (с 1914 года) в России; административный центр Солецкого муниципального района Новгородской области, крупнейший населённый пункт Солецкого городского поселения.
 Сольцы — авиабаза в Новгородской области в двух километрах к северу от города Сольцы.
 Сольцы — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Сольц